Don't Stop the Music est :
 Don't Stop the Music, un album de Play sorti en 2002.
 Don't Stop the Music, un album (ou le titre de la chanson) de Robyn sorti en 2004.
 Don't Stop the Music (chanson de Yarbrough and Peoples), sortie en 1980. 
 Don't Stop the Music (chanson de Rihanna), sortie en 2007.
 Don't Stop the Music, une chanson de l'artiste de Riyu Kosaka.
 Don't Stop the Music (chanson de 2NE1), sortie en 2010.